Ваља Урсулуј има више значења:

 Ваља Урсулуј (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ваља Урсулуј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваља Урсулуј (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ваља Урсулуј (Тамна), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ваља Урсулуј (Поноареле), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ваља Урсулуј (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Ваља Урсулуј (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Ваља Урсулуј (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији